

Presentación previa 
Claudio Grassi y Riccardo Ghedin eran ellos defensores del título, pero perdieron primera ronda con Laurynas Grigelis y Adrian Ungur.

Laurynas Grigelis y Adrian Ungur ganaron el título tras derrotar en la final Flavio Cipolla y Alessandro Motti.

Cabeza de serie

  Martin Emmrich /  Andreas Siljeström (Primera ronda)
  Fabrice Martin /  Purav Raja  (Semifinales)

<li> Riccardo Ghedin /  Claudio Grassi (Primera ronda)
<li> Flavio Cipolla /  Alessandro Motti (Finalistas)

Cuadro

Referencias
 Cuadro de dobles

Challenger de Casablanca 2015